

Населені пункти та їхні частини
 Желіслав — село в гміні Маломіце Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Желіслав — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Желіслав — осада в гміні Пщулкі Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки